Genod est le nom d’une commune française du Jura.

Patronyme 

 Michel-Philibert Genod (1796–1862), peintre français ;
 Yves-Noël Genod (né en 1972), metteur en scène, danseur et acteur français.

Toponyme 
 Genod, commune française du Jura.

Homonymie